

Лігай — місто, штат Айова
 Лігай — місто, штат Канзас
 Лігай — місто, штат Оклахома
 Лігай Тауншип — селище в окрузі Карбон, штат Пенсільванія
 Лігай Тауншип — селище в окрузі Нортгемптон, штат Пенсильванія
 Лігай Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсильванія